Лабастиде́т (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Мюре. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31253.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 23 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река , а также проходит .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2146 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1455 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1170 были экономически активными, 285 — неактивными (показатель активности — 80,4 %, в 1999 году было 73,3 %). Из 1170 активных жителей работали 1064 человека (562 мужчины и 502 женщины), безработных было 106 (36 мужчин и 70 женщин). Среди 285 неактивных 105 человек были учениками или студентами, 107 — пенсионерами, 73 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна